FRH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di French Lick (Stati Uniti)